O Processo -  livro de Franz Kafka
 O Processo (1962) - filme com Anthony Perkins e Romy Schneider
 O Processo (1993) - filme com Kyle MacLachlan e Anthony Hopkins
 O Processo (documentário) - de Maria Ramos sobre o impeachment de Dilma Rousseff

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura